Arre steht für

 Arre (Gard), eine französische Gemeinde im Département Gard
 Arre (Fluss), ein Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Hérault 
 Arre (Padua), eine Gemeinde in der italienischen Provinz Padua, Venetien

Siehe auch
 Are
 ARR
 Årre Sogn
 Gräberfeld von Årre